Мюнхенвилер () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн. Находится в 1,5 км от города Муртен.

Входит в состав округа Лаупен. Население составляет 399 человек (на 31 декабря 2008 года). Официальный код — 0669.

История 
Мюнхенвилер впервые упоминается в 1080-81 гг. как Вилар (Vilar), деревня, подаренная в этот период лет братьями Жерольдом и Рудольфом де Вилар () аббатству Клюни. Вскоре в окрестности основывается католический приорат, служащий путевым пристанищем пилигримам, идущим по паломнической дороге Святого Иакова. В 1100 году оканчивается строительство церкви приората, при строительстве были использованы сполии руин римского периода из Аванша.

В 1228 году впервые упомянут как Vilar les Moinos.

Население 
История роста численности населения коммуны приведена в данной таблице:

Уровень безработицы в коммуне — 1,93 %; по состоянию на 2005 год, в первичном секторе экономики были заняты трудом 23 человека (11 предприятий). 56 человек (7 предприятий) заняты трудом вторичного сектора, третичный сектор показывает цифры в 52 человека и 10 компаний.

Достопримечательности 
Достопримечательностью Мюнхенвилера является Замок Мюнхенвилер.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница